Karina o Carina Rubio Reche (Manresa, 30 de novembre de 1974) és entrenadora de ball esportiu i jutgessa.

Com a ballarina de balls llatins va proclamar-se campiona d'Espanya el 1995, el 1999 i el 2000. També va ser subcampiona el 1997 i el 1998. Va fundar una escola de ball el 1994 a Manresa.

Referències 

Manresans